Ежи Каплинский: Каплинский, Ежи (1909—2003) — польский хореограф.
 Каплинский, Ежи (1901—1943) — польско-эстонский филолог.